|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2017 vond plaats van maandag 31 juli tot en met zondag 6 augustus 2017 in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Washington 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Yanina Wickmayer was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Simona Halep bereikte de kwartfinale. Daarin moest zij vroeg in de derde set van haar partij tegen Makarova de strijd opgeven, wegens zonnesteek.

Het zevende reekshoofd, Jekaterina Makarova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Duitse Julia Görges in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Makarova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Washington op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Monica Niculescu en Yanina Wickmayer had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Niculescu speelde samen met Sania Mirza.

Het eerste reekshoofd, Sania Mirza en Monica Niculescu, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Eugenie Bouchard en Sloane Stephens.

Het als tweede geplaatste duo Shuko Aoyama en Renata Voráčová won het toernooi. In de op zaterdag 5 augustus gespeelde finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Eugenie Bouchard en Sloane Stephens in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Japanse Aoyama had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Voráčová negen.

Het Nederlandse team Chayenne Ewijk en Rosalie van der Hoek strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel
  Toernooischema ITF

Washington 2017
Washington